Села:
 Шидлівці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Шидлівці — Хмельницька область, Чемеровецький район